Гринчук Валерій Тодорович (1964—1985) — рядовий РА, учасник війни в Афганістані.
 Гринчук Віталій Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гринчук Денис Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гринчук Іван Адамович (1944—2010) — завідувач автогаражу колгоспу. Народний депутат України 1-го скликання.
 Гринчук Наталія Михайлівна — доцентка кафедри Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений працівник освіти України
 Гринчук Оксана Анатоліївна ( 1979) — український менеджер, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Гринчук Олександр Миколайович — капітан Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Гринчук Олександр Петрович — завідувач відділення Хмельницької обласної лікарні; заслужений лікар України.
 Гринчук Юрій Петрович (1971—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Гринчук
 Гринчуки

Примітки 

Прізвища на -ук